Okręty US Navy o nazwie USS "Leary":

 Pierwszy "Leary" (DD-158) był niszczycielem typu Wickes, który był w służbie w latach 1918-1943. Zatopiony w bitwie.
 Drugi "Leary" (DD-879) był niszczycielem typu Gearing, który był w służbie w latach 1945-1973. Przekazany Hiszpanii jako "Langara". Złomowany w 1992.

Zobacz też "Richard P. Leary" (DD-664)

Leary